Kurt Johansson kan syfta på:

Kurt Johansson (sportskytt) (1914–2011), svensk tävlingsskytt
Kurt Johansson (militär) (1920–2016), svensk militär
Kurt Johansson (ämbetsman) (1926–2020), svensk ämbetsman
Kurt Johansson (matematiker) (född 1960), svensk matematiker

Curt Johansson (militär) (1919–2013), svensk militär
Curt Johansson (född 1942), svensk friidrottare
Curt Johansson (missionär) (född 1943), svensk missionär